A Experiência Ateia (inglês: The Atheist Experience) é um webcast de TV a cabo semanal estadunidense localizado na cidade de Austin, Texas, e primeiramente foi ao ar em 19 de outubro de 1997. O show é hospedado e c-organizado pelos apresentadores Matt Dillahunty, Jeff Dee, Martin Wagner, Russell Glasser, Don Baker, Tracie Harris, Jen Peeples e John Iacoletti. Os Temas frequentes são sobre dogmas religiosos como a questão da moralidade ética e a aplicação do método científico. O co-anfitrião, muitas vezes abre com um tema ou evento atual, após o qual as chamadas ao vivo são recebidas.

Personalidades 
Matt Dillahunty é um Ex-Pastor Batista. Ele serviu na Marinha durante 8 anos e passou vários anos na indústria de Jogos Hi-Tech. Depois disso, ele partiu para reafirmar sua fé com a intenção de frequentar o seminário e buscar uma vida no ministério, mas através de um processo de estudo, já não acreditava suas crenças teístas anteriores. Ele foi o co-fundador do Iron Chariots Wiki, uma Wiki contra-apologética. Dillahunty serviu como o presidente da Comunidade Ateísta de Austin. Ele é casado com Beth Presswood, que esporadicamente co-anfitriã do Programa.

Russell Glasser é um engenheiro de software em Austin, Texas. Ele recebeu um mestrado em Engenharia da Computação na Universidade do Texas, em 2007. Glasser é o produtor do programa de rádio da internet denominado The Non Prophets. Ele tem um filho, Ben. Sua irmã, Keryn, costumava ser uma co-apresentadora regular.

Jen Peeples é uma engenheira aeroespacial. Ela serviu no Exército dos EUA por 26 anos antes de se aposentar como tenente-coronel. Era piloto de testes militares e deixou o exército como oficial de aviação. Ela atualmente é a presidente da Comunidade Ateísta de Austin.

Jeff Dee (15 de maio 1961) é um artista e designer de jogos. Ele é uma figura reconhecida na indústria de comunidade de Jogos. Ele é o co-criador de "Villains and Vigilantes", [23] ilustrador de Dungeons & Dragons, Deities & Demigods, artista de Master of Orion, e o diretor de arte para Ultima VII e designer-chefe de The Sims: Castaway Stories. Ele co-criou o The Non Prophets, uma rádio da Internet produzida pela Comunidade Ateísta de Austin.

Martin Wagner (27 de abril de 1966, Henderson, Nevada) é artista, cartunista e cineasta. Wagner era uma figura de destaque na história do movimento de quadrinhos de auto-publicação com curta duração, juntamente com Dave Sim (Cerebus), Jeff Smith (bone), e Colleen Doran (A Distant Soil).

Tracie Harris (Orlando, Florida) é artista, cartunista e editora profissional de gráfico que faz a tira Atheist Eve hospedado no site da Comunidade Ateísta de Austin. Ela recebeu seu Bacharelado em Estudos Liberais da Universidade Central da Florida. Harris é um ex-cristã. 

Don Baker é PHD em Ciência da Computação trabalhando no campo de trabalho cooperativo suportado por computadores. Ele ensinou na Universidade do Texas (em Austin) como um complemento para dois anos. Baker é um membro do conselho da Comunidade Ateísta de Austin. Ele tem um forte interesse no campo nascente da memética e passou vários anos explorando as implicações do Cristianismo como um complexo do meme, expressado em seus escritos no Meme Cristão. Baker é o secretário da Comunidade Ateísta de Austin.

Filiações 
Desde o seu lançamento em 29 de julho de 2014, A Experiência Ateia tem sido associada com o AtheistTV, um canal de televisão dedicado ao ateísmo no primeiro do mundo. distribuído através da Roku Streaming Television Network e disponível através de streaming on-line através da página dos Ateístas Americanos.

Documentário 
Mission Control Texas é um documentário alemão sobre a experiência Ateia, dirigido por Ralf Bucheler, estreado no Max Ophüls Film Festival em Saarbrücken em janeiro de 2015, e mostrado na DOK.fest em Munique, em maio de 2015.

Ateísmo
Programas de televisão dos Estados Unidos que estrearam em 1997
Programas de televisão em língua inglesa